Colle Santa Maria ima više značenja:
 Colle Santa Maria, Roma
 Colle Santa Maria, Teramo